

Cinema
Io no, film di Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Musica

Io no/Cammina, singolo di Anna Oxa del 1982
Io no, singolo di Jovanotti del 1993, dall'album Lorenzo 1992
Io no, singolo di Mietta
Io no, singolo di Vasco Rossi del 1998
Io no, singolo di Umberto Tozzi
Io no, sesta traccia dal mixtape Ritorno Al Futuro Mixtape Vol. 1 di Danti
Io no, singolo di Alexia del 2013

Letteratura
Io no, romanzo di Lorenzo Licalzi
Io no, autobiografia di Joachim Fest (ISBN 978-88-11-74064-3)